3021 Lucubratio – asteroide della fascia principale
 Lucubratio – opera di Tito Quinzio Atta